Jméno a příjmení Ben Foster nosí více osobností:

 Ben Foster (herec) (* 1980) – americký herec
 Ben Foster (fotbalista) (* 1983) – anglický fotbalový brankář
 Ben Foster (skladatel) (* 1977) – britský skladatel, orchestrátor a dirigent

Související články 
 Foster